Mihajlo Gavrilović je lahko:
 Mihajlo Gavrilović (general)
 Mihailo Gavrilović (zgodovinar) in diplomat (1868-1924)